Calligonum Benth. – rodzaj roślin z rodziny rdestowatych (Polygonaceae). Obejmuje ok. 40 gatunków. Rośliny te występują naturalnie w środkowej i zachodniej Azji oraz w północnej Afryce. Kwiaty Calligonum polygonoides są jadane w Indiach.

Morfologia 
 Pokrój Zrzucające liście krzewy i półkrzewy, zazwyczaj gęsto rozgałęzione. 
 Liście Ulistnienie jest naprzeciwległe. Liście pojedyncze, siedzące lub osadzone na krótkich ogonkach liściowych. Ich całobrzega blaszka liściowa ma kształt od równowąskiego do łuskokształtnego. Gatka jest błoniasta, czasami zrośnięta u podstawy. 
 Kwiaty Promieniste, obupłciowe, zebrane w pęczki, rozwijają się w kątach pędów. Mają 5 wolnych i trwałych listków okwiatu. Pręcików jest 12–18, ich nitki są zrośnięte u nasady. Zalążnia jest górna. 
 Owoce Trójboczne niełupki.

Systematyka 

 Pozycja systematyczna
Rodzaj z plemienia Calligoneae Eaton w podrodzinie Polygonoideae Arnott i rodzinie rdestowatych Polygonaceae. W obrębie plemienia jest rodzajem siostrzanym względem Pteropyrum.

Klasyfikacja tego rodzaju zmieniała się istotnie na przestrzeni lat (podobnie jak wielu innych w podrodzinie Polygonoideae). W pierwotnym, szerokim ujęciu ustalonym przez Karola Linneusza należał do rodzaju Polygonum (sensu lato). Ponieważ ten rodzaj tak definiowany ma charakter parafiletyczny, od wielu lat różni taksonomowie proponowali nowe ujęcia mające na celu wyodrębnienie rodzajów monofiletycznych. Przełomowy charakter miała publikacja Kerstin Haraldson z 1978, bowiem zawarta w niej klasyfikacja była później potwierdzana dalszymi dowodami, w tym molekularnymi. Analizy molekularne pozwoliły uściślić relacje filogenetyczne i skorygować ujęcia systematyczne rodzajów. 

 Pozycja rodzaju na tle kladogramu podrodziny Polygonoideae

 Wykaz gatunków

Przypisy 

Rdestowate